Oertel oder Örtel ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Abraham Oertel (1527–1598), flämischer Geograf und Kartograf, siehe Abraham Ortelius
 Annabel Oertel (* 1999), deutsche Ruderin
 Burkhart Oertel (* 1940), deutscher Physiker, Genealoge und Hochschullehrer
 Brigitte Oertel, Geburtsname von Brigitte Grass (* 1953), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Fechterin
 Carl Louis Oertel (Louis Oertel; 1825–1892), deutscher Musiker und Musikverleger
 Curt Oertel (1890–1960), deutscher Kameramann, Filmregisseur und Filmproduzent
 Christian Oertel (1884–1945), deutscher Versicherungsmanager
 Christian Gottfried Oertel (1718–1775), deutscher Jurist, Autor und Beamter
 Christoph Oertel (* 1960), deutscher Filmkomponist, Sounddesigner und Tonmeister
 Eberhard Oertel (1937–2019), deutscher Maler und Kunsterzieher
 Eduard Oertel (1854–1933), deutscher Hufschmied und Fotograf
 Ernst Ferdinand Oertel (1804–1869), deutscher Maler
 Eucharius Ferdinand Christian Oertel (1765–1850), deutscher Theologe, klassischer Philologe, Naturheilkundler

 Fritz Oertel (1866–um 1929), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Georg Oertel (1856–1916), deutscher Journalist und Politiker, MdR
 Goetz Oertel (1934–2021), deutsch-amerikanischer Physiker und Wissenschaftsmanager
 Hanns Oertel (1868–1952), deutscher Indologe
 Hans-Joachim Oertel, eigentlicher Name von Hajo Ortil (1905–1983), deutscher Fotograf und Autor
 Heinz Florian Oertel (* 1927), deutscher Sportreporter, Journalist und Schauspieler

 Holger Oertel (* 1952), deutscher Handballtorwart und -trainer
 Hugo Oertel (* 1858), österreichischer Zirkusunternehmer
 Jacob Oertel († 1762), deutscher Orgelbauer
 Jekaterina Oertel (* 1966), russische Maskenbildnerin und Filmregisseurin

 Josefa Elstner-Oertel (1888–1969), deutsche Bibliothekarin und Märchenerzählerin

 Kaspar Oertel (Kaspar Erhardt Oertel; 1840–??), deutscher Grafiker und Verleger 
 Kathrin Oertel (* 1978), deutsche politische Aktivistin
 Katrin Oertel (* 1979), deutsche Grafikerin und Illustratorin

 Martin Oertel (* 1984), deutscher Eishockeyspieler
 Max Joseph Oertel (1835–1897), deutscher Arzt
 Ottomar Oertel (1840–1914), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Liegnitz

 Robert Oertel (1907–1981), deutscher Kunsthistoriker
 Tobias Oertel (* 1975), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Oertel (1803–1883), deutscher Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Willy Oertel (1868–1920), deutscher Maler, Schriftsteller und Kabarettist
 Wolfgang Hermann Oertel (* 1951), deutscher Neurologe und Hochschullehrer

Siehe auch 
 Oertl

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname